Wiseana är ett släkte av fjärilar. Wiseana ingår i familjen rotfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rotfjärilar
Wiseana